Фарія — власна назва.

Особи 
 Фарія — португальське прізвище.

Топоніми

Фарія (Португалія) — парафія.